est un groupe de rock américain.
  est un film sorti en 1983.
 Funny Money est un film sorti en 2006.
 Funny Money est le titre original de la pièce de théâtre Espèces menacées.